Hyposmocoma rubescens — вид моли эндемичного гавайского рода Hyposmocoma.

Распространение 
Встречается на острове Кауаи.

Ссылки 
 Insects of Hawaii. Volume 9, Microlepidoptera
 Fauna Hawaiiensis

Роскошные моли
Животные, описанные в 1907 году
Эндемики Гавайских островов
Насекомые Океании